Каухчишвили () — грузинская фамилия

Известные носители 
Каухчишвили, Нина Михайловна (1919—2010) — итальянский литературовед.

Каухчишвили, Семен Георгиевич (1895—1981) — грузинский филолог, историк, источниковед, археограф. Основоположник груз. научной византинистики, один из основателей груз. школы классической филологии. Доктор филологических наук (1927), профессор (1930). Академик АН Грузинской ССР (1969), заслуженный деятель науки (1969).

Каухчишвили, Тинатин Семёновна — академик АН Грузии